Эксели́гмос ( — поворот колеса) — период, равный примерно  суткам (54 года и 33 дня) или трём саросам. По прошествии этого периода затмения Луны и Солнца повторяются примерно при одних и тех же условиях. 

В отличие от сароса, экселигмос содержит в себе не только приблизительно целое число синодических месяцев (669), драконических месяцев (726), аномалистических месяцев (717), но и приблизительно целое количество суток (). Поэтому через экселигмос можно наблюдать затмения в одной и той же местности, в одних и тех же условиях.

Из-за сложного характера обращения системы Земля-Луна-Солнце затмения через экселигмос повторяются в тех же условиях лишь в большей или меньшей степени приблизительно. Длительность экселигмоса от максимума затмения до максимума затмения может быть как меньше  суток, так и больше.

Пример повторения затмений через экселигмос 

 Полное солнечное затмение 8 июня 1956 года с максимумом в 21:20:09 UT, наблюдавшееся в южной части Тихого океана, и полное солнечное затмение 11 июля 2010 года с максимумом в 19:33:33 UT, которое также наблюдалось в южной части Тихого океана, но уже несколько севернее. В данном случае экселигмос получился на 1 час 47 минут короче, чем  суток.
 Полное лунное затмение 18 ноября 1956 года с максимумом в 6:47:43 UT, наблюдавшееся в западном полушарии, и полное лунное затмение 21 декабря 2010 года с максимумом в 8:16:56 UT, которое наблюдалось также в западном полушарии. В этом случае эксилигмос получился на 1 час 29 минут длиннее, чем  суток.

Практическое применение 
В древности тройной сарос использовался, например, в Антикитерском механизме.

В настоящее время вычисление солнечных и лунных затмений производят по точным математическим моделям при помощи компьютеров. Экселигмос может быть применён только любителями астрономии.

Ссылки 
 Большая хорошо иллюстрированная база данных по затмениям
 Полное солнечное затмение 8 июня 1956 года
 Полное солнечное затмение 11 июля 2010 года
 Полное лунное затмение 18 ноября 1956 года
 Полное лунное затмение 21 декабря 2010 года

Астрономические явления
Природные явления